Камполара ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 66 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Amigos de Campolara

Муниципалитеты Бургоса